El Coll Ventós és una muntanya de 240 metres que es troba al municipi de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre. També és el nom d'una collada a la part nord-est del terme municipal de Tortosa, a la comarca del Baix Ebre, a llevant de la ciutat de Tortosa, en una serreta que es dreça a ponent del barranc del Faveret, entre el Mas d'en Sol (est-nord-est) i el Mas del Ligero, oest-sud-oest). Està a 231 metres.

Referències 

Muntanyes de Tortosa